Пеня може да се отнася за:
 Иван де ла Пеня (р. 1976), испански футболист
 Мариано Пеня (р. 1960), испански актьор
 Пако Пеня (р. 1942), испански китарист
 Раул Пеня (р. 1977), испански актьор